Tamas puede referirse a:

 Tamas (religión), el concepto de oscuridad e ignorancia, la más baja de las tres gunas; 
 Tamás es un nombre húngaro, que equivale a Tomás en español; 
 Gabriel Tamaş, futbolista rumano; 
 Tamas (tribu), indígenas de Colombia, enemigos de los guayupes y los achaguas, a quienes los misioneros jesuitas europeos enseñaron ganadería, agricultura y artesanía en la Hacienda Apiay; 
 Tamas (novela), una novela de 1975 escrita por Bhisham Sahni; o
 Tamas (película), serie de televisión de 1987 acerca de la partición de la India, dirigida por Govind Nihalani.